Café De Lollipop, een café in Tilburg
Lolly, snoepgoed
Lollipop (Mika), een nummer van Mika
Lollipop (Lil Wayne), een nummer van Lil Wayne